Club América es una denominación de varios equipos de fútbol.

  el América de Cali, club de fútbol profesional de la ciudad de Cali, Colombia;
  el Club América, es un club de fútbol profesional de la ciudad de México.
  el America Football Club, club de fútbol de Río de Janeiro, Brasil;
  el Real América, entidad deportiva de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia;
  el U América, club de fútbol de la ciudad de Lima, Perú;
  el América de Quito, club de fútbol de Quito, Ecuador;
  el América Futebol Clube, conocido también como América Mineiro, un club de fútbol de Belo Horizonte, Brasil;
  el América de Ambato, club de fútbol de Ambato, Ecuador;
  el América Futebol Clube, club de fútbol de Natal, Brasil;
  el Club de Regatas América, club deportivo de Tigre, Argentina;
  el Sol de América, entidad deportiva de Asunción, Paraguay;

Algunos ya han desaparecido:

  el América de Manta, un club de fútbol de la ciudad de Manta, Ecuador, ya desaparecido;
  el América Fútbol Club, un club de fútbol de Puerto La Cruz, Venezuela, ya desaparecido;
  el Club Unión América, un equipo de fútbol del distrito de Lima, Perú, ya desaparecido;
  el Club de Deportes América de Rancagua, un antiguo club de fútbol de Rancagua, Chile, fusionado en el Club Deportivo O'Higgins;